Niemcy:
 Westhofen – dzielnica Schwerte
 Westhofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Westhofen – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms

Zobacz też:
 Westhoffen
 Westhoven